Slötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slötjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (14,6 ha)
Slötjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn